Masia de la Rectoria (Salt), masia a la vila de Salt (al Gironès)

 masia de la Rectoria Vella (l'Esquirol)

 masia de la Rectoria de Sant Julià de Cabrera

 masia de la Rectoria (Santa Coloma Sasserra), antiga residència del rector de la parròquia i masia de Castellcir

 masia de la Rectoria de Vallcàrquera, masia del municipi de Figaró-Montmany

 masia de la Rectoria de Santa Maria, masia al municipi de Badalona